San Agustín (Terol), municipi situat al sud-est de la comarca Gúdar-Javalambre a la província de Terol, Aragó.
 San Agustín del Guadalix, municipi de la Comunitat de Madrid proper a la Sierra de Guadarrama 
 San Agustín del Pozo, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Ana de San Agustín, (Valladolid, 1555 - Villanueva de la Jara, 1624), monja carmelita descalça venerable per l'Església catòlica
 Felipe San Agustín (Barcelona), tenor català que cantà als anys 1920 -30